Die Saison 1982/83 der 2. Eishockey-Bundesliga war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Nachdem die Gruppe Nord aufgrund des nachträglichen Bundesliga-Aufstiegs des ECD Iserlohn, der Spielbetriebseinstellung des Bundesliga-Absteigers Berliner Schlittschuhclub, der Auflösung des zweiten Absteigers VfL Bad Nauheim sowie des Teilnahmeverzichts der ESG Kassel und des Herner EV nicht mit der geplanten Anzahl von Vereinen starten konnte, kehrte der DEB durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung wieder zur eingleisigen 2. Bundesliga zurück.

Vor der Saison zogen sich zudem die EA Kempten/Kottern, der EV Landsberg und der Augsburger EV in die Oberliga Süd sowie der Deggendorfer SC in die fünftklassige Landesliga Bayern zurück, sodass die Liga schließlich mit nur zehn statt der vorgesehenen zwölf bis 14 Mannschaften startete. 

Der Meister ERC Freiburg stieg direkt in die Bundesliga auf, während der Zweit- und Drittplatzierte, der Duisburger SC und der EC Bad Tölz, in der Relegationsrunde zur Bundesliga scheiterten. Aus der zweiten Liga absteigen mussten der VER Selb, zudem zogen sich der RSC Bremerhaven und der EHC Straubing während der Saison vom Spielbetrieb zurück.

Voraussetzungen

Teilnehmer 
 EC Bad Tölz
 RSC Bremerhaven
 EHC Essen
 Duisburger SC
 Eintracht Frankfurt
 ERC Freiburg
 Hamburger SV
 Krefelder EV
 VER Selb
 EHC Straubing

Modus 
Die Teilnehmer spielten zunächst eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde aus, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften bestritt. Die besten sechs Vereine der Vorrunde ermittelten in der Endrunde den direkten sportlichen Aufsteiger in die Bundesliga. Die Teilnehmer auf Platz 2 und 3 der Endrunde nahmen anschließend an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil, ebenso wie die Vereine auf den Plätzen 9 und 10 der höchsten Spielklasse.

Die nicht an der Endrunde teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst eine Abstiegsrunde aus, die beiden schlechtesten Mannschaften mussten anschließend zusammen mit den besten Mannschaften der jeweiligen Oberliga um die verbliebenen Zweitligaplätze für die folgende Spielzeit spielen.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Relegation,       = Insolvenz.

Endrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Aufstieg,       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Saison beendet,       = Spielbetrieb eingestellt.

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Klassenerhalt,       = Relegation.

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1982/83#Relegationsrunde

Gruppe A 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga.

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1982/83